

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Wabasso – census-designated place della Contea di Indian River, Florida
 Wabasso – città della Contea di Redwood, Minnesota

Zoologia 
 Wabasso – genere della famiglia di ragni Linyphiidae